Depot von Těchlovice steht für

Depot von Těchlovice (Okres Děčín), spätbronzezeitliches Bronzedepot aus Těchlovice, Okres Děčín, Ústecký kraj, Tschechien
Depot von Těchlovice (Okres Hradec Králové), frühbronzezeitliches Bronzedepot aus Těchlovice, Okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Tschechien